Бостон Ред Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 98 матчей в 162 проведённых играх. Команда получила место в плей-офф по лучшей разнице побед и поражений, и в итоге выиграла Мировые серии.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 15
 Поражений: 6
 Процент побед: 71.43
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 74

Май 

 Игр: 30
 Выигрышей: 16
 Поражений: 14
 Процент побед: 53.33
 Очков набрано: 173
 Очков пропущено: 158

Июнь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 126

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 164
 Очков пропущено: 137

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 21
 Поражений: 7
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 176
 Очков пропущено: 113

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 18
 Поражений: 10
 Процент побед: 64.29
 Очков набрано: 176
 Очков пропущено: 144

Октябрь 

 Игр: 4
 Выигрышей: 3
 Поражений: 1
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 24
 Очков пропущено: 16

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Бостон Ред Сокс
МЛБ в сезоне 2004